Акумбаро има више значења:

 Акумбаро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Акумбаро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акумбаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акумбаро, Акумбаро де лас Пилас (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акумбаро (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику